D è la quarta lettera dell'alfabeto italiano.

Biochimica 
 D – abbreviazione dell'acido aspartico nella codifica degli amminoacidi ordinari

Chimica 
 D – simbolo del deuterio, un isotopo dell'idrogeno

Fisica 
 D – simbolo della diottria
 D – simbolo del vettore induzione elettrica
 D – simbolo del Debye, unità di misura del momento di dipolo elettrico

Geometria 
 d – variabile spesso usata per indicare il diametro del cerchio

Editoria 
 D - la Repubblica delle donne – un allegato del sabato del quotidiano la Repubblica

Informatica 
 D – linguaggio di programmazione
 Flip-flop D (Data o Delay) – tipo di memoria volatile molto veloce
 D – formato di file del software GBG DraftMaker

Lingua latina 
 D – simbolo del sistema di numerazione romano che equivale a 500 unità del sistema di numerazione arabo (1,2,3,4,...)
 D. – abbreviazione del prenomen "Decimus"

Matematica 
 d – simbolo dell'operatore differenziale
 D – cifra che ha valore tredici nel sistema di numerazione esadecimale e in altri sistemi con base maggiore o uguale a 14.

Medicina 
 D – abbreviazione di vitamina D, vitamina che regola l'equilibrio del calcio nell'organismo

Metrologia 
 d – simbolo che abbrevia deci, ed è il prefisso che nel Sistema internazionale di unità di misura esprime il fattore un decimo (10-1)
 d – simbolo del giorno, unità di misura temporale non appartenente al Sistema internazionale di unità di misura

Musica 
 D  – simbolo corrispondente alla nota re, secondo grado della scala di do, nella notazione in uso nei paesi di lingua inglese e tedesca
 D. – nei numeri d'opus delle composizioni di Franz Schubert, abbreviazione di Deutsch, curatore dell'omonimo catalogo 
 D – gruppo musicale visual kei giapponese

Trasporti 
 D – sigla automobilistica internazionale della Germania

Videogiochi 
 D – videogioco del 1995

Altri usi 
 D. – nome misterioso ricorrente in molti personaggi nel manga e anime One Piece
 D – protagonista della serie di romanzi Vampire Hunter D e del film d'animazione da essi ispirato, Vampire Hunter D - Bloodlust

Pagine correlate 
 Combinazioni di due lettere e di tre lettere che iniziano per D.

Altri progetti